Le Championnat de France de volley-ball de Nationale 1 2011-2012 oppose 12 équipes françaises de volley-ball.

Listes des équipes en compétition 
Entente Toulon Six Fours La Seyne Volley-Ball
Amiens Longueau Métropole Volley-Ball
CEP Poitiers Saint-Benoît Volley-Ball
Volley-Ball Pexinois Niort
Volley Club Gruissan
L'Union Volley-ball
Club Olympique Multisports Argenteuil Volley-Ball
Levallois Sporting Club Vollet-Ball
Plessis-Robinson Volley-Ball
Municipal olympique Mougins Volley-ball
Lyon Saint-Fons Volley-Ball 
Laon Volley-Ball

Formule de la compétition 
À l’issue des 22 journées, les équipes classées première et deuxième accèdent au championnat DEF pour la saison 2012/2013. Les équipes classées ,  et  sont reléguées en Nationale 2.

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires, 0 points en cas de match nul. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue A 2011-2012
 DEF 2011-2012

Lien externe 
 Résultats sur le site de la FFVB

2012
Volley-ball F3
Championnat F3